Tirol, regija u srednjoj Europi.
 Tirol (austrijska savezna država), savezna država u Austriji.
 Tirol (dvorac), dvorac u Tirolu.
 Tirol (Južni Tirol), općina u Južnom Tirolu
 Tirol (Rumunjska), selo u Rumunjskoj